
Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Vonck :

Jan Frans Vonckstraat à Baardegem
 Rue Vonck à Bruxelles
 Vonckstraat à Herenthout

Vonckstraat à Nieuw-Lekkerland

Notes et références

Voir aussi 
 

Vonck Rue